Antonio Cicognani (Faenza, 1859 - Pesaro, 1934), organista i compositor italià
 Gaetano Cicognani (Brisighella, 1881 – Roma, 1962), religiós i diplomàtic italià